Свято сиру і вина у Львові — гастрономічне свято, на якому можна довідатись про культуру сироваріння та традиції виноробства у Львові, відвідати ярмарок, забави, конкурси, концерти музичних колективів та скуштувати сиру та вина. Організатор дійства компанія з організацій подій № 1 у Львові "Дік-Арт"..

Про свято 
Історія виноробства у Львові. Чотири століття тому клімат у Львові був настільки теплим, що виноградники на південних схилах Високого Замку, Личакова, а потім — на пагорбах Кайзервальду, аж до Винників, давали львів'янам щорічно більше сотні бочок вина. Крім цього, львів'яни насолоджувались вишуканим італійським, критським, іспанським та угорським вином, так як Львів був великим торговим центром.

Мета свята 

 Створення спеціалізованого форуму експертів виноробства та сироваріння,
 Запровадження традиції проведення організованого ярмарку двох взаємодоповнюючих продуктів,
 Зібрати споживачів різних вікових категорій, що під стилізовану розважальну програму могли б ознайомитись і придбати продукцію різних виробників;
 Поширення та розвиток культури споживання вина та сиру
Основні елементи програми:
 Ярмарок сирів та вина: презентація регіональних органічних продуктів
 Професійні дегустації від найкращих сомельє
 Кулінарні майстер-класи
 Вечірні кінопокази з келихом вина
 Концерти відомих львівських гуртів
 Інтерактивна дитяча програма

І Свято сиру та вина у Львові 2010 
І Свято сиру та вина відбулося 8-10 жовтня у внутрішньому подвір'ї Ратуші.
У перший день гостям Свята була представлена ажіотажна вистава «Целофан» про жіноче життя. Другий день свята пройшов під музику Бітлз, адже буде присвячений 70-річчю Джона Леннона і в цей день львівські гурти виконували музику Beatles.У третій день Свята гостей Свята чекав спеціальний кулінарний майстер-клас з приготування сирних страв. Також, на першому Святі сиру та вина Братство Львівських Виноробів презентувало вино урожаю 2008 року, спеціально випущене до Свята.

II Свято сиру і вина у Львові 2011 

II Свято сиру і вина у Львові відбулося 21-23 жовтня у подвір'ї Палацу мистецтв.
У рамках Свята пройшли традиційні майстер класи з приготування сирних страв, професійні дегустації сиру та вина, випікання велетенського сирника, а також протягом Свята буде насичена інтерактивна дитяча програма.
Щодня на Святі сиру та вина 21-23 жовтня працював великий ярмарок сирів та вина, на котрому була представлена продукція як великих виробників та імпортерів, так і регіональні органічні продукти.

Насолоджуватись сиром, вином і стравами до вина гості мали можливість на справжніх винних бочках, що на святі виконували функцію столиків. Антураж створювали тюки з соломи, котрими була заповнена уся територія палацу Потоцьких, їх на святі використовували як зручні м’які сидіння.

Статус Головного гастрономічного свята осені Свято сиру і вина насправді виправдало!
На другий день на святі пригощали сирником! 120-кілограмовий сирник виготовили пекарі відомих львівських кав’ярень «Світ кави» та «Цукерня» з 80 кілограмів сиру, вісімсот яєць та 20 кілограмів масла — головне, що виготовляли за старовинним рецептом, у котрому за основу береться сир, без використання тіста. Сирником пригостили усіх присутніх на святі!

Багатою була і культурна програма. Від виступів краківського театру «Wagabunda» і аж до концертів Тараса Чубая та «Піккардійської Терції».

Свято відвідало близько 15 тис. львів’ян та гостей міста. III Свято Сиру і Вина у Львові відбудеться 19-21 жовтня 2012 року.

III Свято сиру і вина у Львові 2012 

Свято Сиру і Вина встановило рекорд відвідуваності фестивалів України в 2012 році. 
Сотні видів сирів і сортів вина протягом трьох днів на площі Ринок — такого у Львові ще не було. Цими вихідними відбувся рекордний сиро-винний ярмарок, що облаштувало III Свято сиру і вина у Львові. Найрізноманітніші вина від італійських до закарпатських виноробів, велика давильня винограду, винні дегустації, портрети вином, винна пошта, аукціон та сировинний ресторан зі спеціальним ризото у пармезані. Все це гості свята могли спробувати та побачити на власні очі під супровід запальної шоу-програми та кінопоказів на головній сцені свята.

Підвівши рекордні підсумки свята, можна гордо заявити що це Головне гастрономічне свято осені в країні! Це підтвердять такі факти та цифри:
 Протягом трьох днів площу Ринок відвідало понад 123 тис. львів'ян та гостей свята, що побило рекорд відвідуваності VI свята «На каву до Львова».
 Випито понад 15 200 літрів вина та глінтвейну.
 Продано понад 7 500 тонн сиру та 8 353 сирних коників.
 «Львівська винна пошта» надіслала 2739 листів, серед яких 258 в Італію.
 Свято безкоштовно пригощало усіх охочих 200 кілограмовим фестивальним сирником.
 60 виноробів та сироварів взяли участь у Великому ярмарку сирів та вин.
 Спільно з Art Atelier Voytovych та Укрпоштою до «Свята сиру і вина» було випущено фестивальну марку.
 На Святі створено півсотні винних портретів.
 Близько тони винограду перетворили ногами у сік, з якого зроблять фестивальне вино урожаю 2012 року. Ним можна буде поласувати уже наступного IV Свята сиру і вина.
 10 музичних гуртів виступило на святковій сцені.
 На Святі було проведено п’ять вишуканих винних дегустацій, учасники яких мали змогу скуштувати понад 40 видів вина.
 Придбано 1220 фестивальних келихів для вина та глінтвейну.

III Свято сиру і вина – рекордне гастрономічне свято країни!

IV Свято сиру і вина у Львові 2013 

на площі перед Львівським палацом мистецтв влаштували вже четверте Свято Сиру і Вина. Відвідали понад 10 000 гостей,  які мали змогу скуштувати сири та вина від понад 70 найкращих виробників України. 

На великому Ярмарку сиру та вина було представлено органічну та натуральну продукцію з Карпат, зокрема ТМ «Смак Українських Карпат», сири з козиного молока ТМ «Fromages d’Elise» та продукція інших виробників. Загалом за три дні гості Свята з’їли та придбали понад 3 тонни сиру та випили понад 7 200 літрів вина. Приємний подарунок очікував усіх відвідувачів, адже Свято безкоштовно пригощало келихом вина!

Традиційно вже другий рік поспіль розпочали із відкриття Великої давильні винограду. Відомі львів’яни давили ногами виноград, щоб створити сік для фестивального вина урожаю 2013.

Вперше на Святі Сиру і Вина та й в Україні було презентовано колекції одягу, аксесуарів та картин з винних корків Wine cork art style від Сергія Ткачука. А львівські художники Марія та Володимир Гавриш створили вином фестивальну картину розміром 2,5 х 1,5 м. Окрім, цього митці протягом Свята намалювали понад сотню винних портретів.

«Львівська винна пошта» вже відправила у різні куточки світу 1 345 ексклюзивних винних Art-листівок від художників Іванки та Олександра Войтовичів. Це була гарна нагода поділитись своїми найкращими враженнями від Свята Сиру і Вина з близькими де б вони не були!

Щороку на Святі відзначають День Сирника. ТМ «Добряна» почастувала усіх охочих 94 кілограмовим Львівським сирником. Смакувало неймовірно!

Невід'ємною частиною проведення кожного Свята Сиру і Вина є вишукані дегустації від провідних винних брендів. Цьогоріч було проведено 7 винних дегустацій, де було презентовано понад 50 найкращих вин, серед яких і вина від «Виноробного господарства  князя П. Н.Трубецького».

V Свято сиру і вина у Львові 2014 

Наприкінці місяця, 24-26 жовтня на площі перед Львівським Палацом Мистецтв відбудеться свято, яке збере усіх гурманів країни - V Свято Сиру і Вина. Усі гості свята мають нагоду скуштувати сотні видів сиру, дегустуючи при цьому найкращі вина, замовити винний портрет,  потрапити на винні дегустації від справжніх професіоналів та долучитись до різноманітних майстер-класів.

Цього року на Святі запровадять унікальний вхідний квиток під назвою Сировинна картка, особливістю якого є можливість отримати безліч подарунків.

Цікавою і насиченою буде програма і для дітей. Маленьким гостям запропонують захоплюючі атракції, майстер-класи з виготовлення сирних коників та інші забави. До того ж працюватиме арт-майстерня, святкова пошта «Зі  Львова з любов’ю», за допомогою якої можна буде відправити Art-листівки та поділитися враженнями із близькими.

Невід’ємною частиною проведення кожного Свята сиру і вина є дегустації від провідних винних брендів. Традиційно на Святі сиру і вина відзначать День Сирника. На території Свята усіх охочих пригостять смачним Гігантським львівським сирником, який спечуть за давнім рецептом! На святі він буде настільки великим, що його вистачить усім!

Вразить усіх і генеральний партнер свята «Львівська свічкова мануфактура», яка спеціально до V Свята сиру і вина виготовить сирні свічки, які за формою, кольором нагадуватимуть справжній сир. А для найбільш допитливих ще й проводитимуть майстер-класи, на яких покажуть і розкажуть як робити свічки. Свічка — це не лише світло! 
Імпровізований Сировинний ресторан — це місце для унікальних побачень. Не пропустіть! Тільки на Святі сиру і вина!

IX Свято сиру і вина у Львові 2018 
Протягом 19-21 жовтня 2018 року у Львові відбувалося головне гастрономічне свято осені, новинкою якого стала Велика давильня винограду. Команди змагалися за звання найкращого з чавлення винограду в діжці. За винахідливість та креативність оригінального костюма на цьому дійстві учасники отримали подарунки. Партнером цьогорічної Великої давильні винограду став ринок сільськогосподарської продукції «Шувар». 

Вперше на Святі сиру і сина 2018 організатори відмовилися від одноразового посуду. У вартість вхідного квитка входив Фестивальний келих, у який наливали фестивальне вино. Келих можна буде обміняти в пунктах обміну на керамічне горнятко для гарячих напоїв. При виході з фестивалю відвідувачі мали можливість повернути келих/горнятко та отримати 30 гривень, або ж залишити як сувенір на згадку. Келихи мали можливість отримати лише повнолітні відвідувачі Свята.

Вже традиційно на Святі Сиру і Вина відбувся в День сирника — пригощали гостей гігантським сирником приготованим за спеціальним рецептом. 

В Дзеркальній залі Палацу Потоцьких Іван Плачков — засновник відомої торгової марки «Колоніст», для всіх охочих проводив дегустації вин власного виробництва. В кав’ярні «Домініканес», що на пл. Музейній, 1, відбувалися дегустації ексклюзивного кавового вина. Усі охочі куштували унікальне вино та побачили як воно виготовляється. Наймолодших відвідувачів свята розважали актори та інтерактивні інсталяції від польського театру «Ваґабунда».

Галерея

Примітки

Посилання 
 www.cheeseandwine.com.ua — Офіційний сайт фестивалю

Фестивалі Львова організовані компанією "Дік-Арт" 

 VI Міське Свято Пампуха
 VI Національне Свято Шоколаду
 III Фестиваль писанок у Львові
 ІІІ Міський фестиваль Пива 
 VI Міське свято «День Батяра у Львові»
 ІІ Гастрономічний фестиваль «Львів на тарілці»
 VI Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир» 
 VII Міське свято «На каву до Львова»
 IV Міське свято Сиру і Вина

Фестивалі Львова
Сироваріння